«Захват» (1974) — фильм Оливера Стоуна
 «Захват» (1982) — советский фильм студии «Таджикфильм»
 «Захват» (1992) (другое название — «В осаде») и «Захват 2: Тёмная территория» (другое название — «В осаде 2: Тёмная территория») — американский боевик-дилогия со Стивеном Сигалом в главной роли
 «Захват» (1995) — американский боевик
 «Захват» (2004) — канадский документальный фильм о рабочих Буэнос-Айреса
 «Захват» (2010) — хоррор-триллер, Франция и Испания
 «Захват» (2011) — американский фильм о грабителе банка (реж. Джон Бонито)
 «Захват» (2012) — американский научно-фантастический боевик
 «Захват» (2014) — российский телесериал
 «Захват» (2019) — украинский телесериал